Abouzaid peut faire référence à : 
 Mohammed Abouzaid (né en 1980), mathématicien marocain et américain ;
 Taher Abouzaid (né en 1962), footballeur international égyptien.

Abouzaid peut aussi être un prénom.